Dit is een lijst van planetoïden 50001-50100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50001) - || 2000 AK15|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50002) - || 2000 AB16|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50003) - || 2000 AM16|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50004) - || 2000 AS16|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50005) - || 2000 AW18|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50006) - || 2000 AY19|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50007) - || 2000 AW21|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50008) - || 2000 AF25|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50009) - || 2000 AQ26|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50010) - || 2000 AP27|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50011) - || 2000 AE29|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50012) - || 2000 AS30|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50013) - || 2000 AE31|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50014) - || 2000 AO32|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50015) - || 2000 AR32|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50016) - || 2000 AT32|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50017) - || 2000 AA33|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50018) - || 2000 AK33|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50019) - || 2000 AL33|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50020) - || 2000 AL34|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50021) - || 2000 AA36|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50022) - || 2000 AX36|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50023) - || 2000 AY37|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50024) - || 2000 AZ40|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50025) - || 2000 AR41|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50026) - || 2000 AS41|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50027) - || 2000 AQ43|| 2 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50028) - || 2000 AN44|| 5 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (50029) - || 2000 AU46|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50030) - || 2000 AG47|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50031) - || 2000 AH47|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50032) - || 2000 AT47|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50033) - || 2000 AF48|| 3 januari 2000 || S. Sposetti
|-
| (50034) - || 2000 AJ48|| 6 januari 2000 || P. G. Comba
|-
| (50035) - || 2000 AL50|| 6 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (50036) - || 2000 AH53|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50037) - || 2000 AR54|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50038) - || 2000 AT54|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50039) - || 2000 AV56|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50040) - || 2000 AL57|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50041) - || 2000 AL58|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50042) - || 2000 AW58|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50043) - || 2000 AC59|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50044) - || 2000 AW60|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50045) - || 2000 AB61|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50046) - || 2000 AL61|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50047) - || 2000 AA62|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50048) - || 2000 AL62|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50049) - || 2000 AQ62|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50050) - || 2000 AB63|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50051) - || 2000 AH63|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50052) - || 2000 AV63|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50053) - || 2000 AR64|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50054) - || 2000 AD65|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50055) - || 2000 AE65|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50056) - || 2000 AN66|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50057) - || 2000 AO66|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50058) - || 2000 AQ67|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50059) - || 2000 AY67|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50060) - || 2000 AA68|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50061) - || 2000 AF69|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50062) - || 2000 AD71|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50063) - || 2000 AY71|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50064) - || 2000 AQ72|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50065) - || 2000 AF74|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50066) - || 2000 AH75|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50067) - || 2000 AS75|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50068) - || 2000 AR77|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50069) - || 2000 AM78|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50070) - || 2000 AG80|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50071) - || 2000 AL81|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50072) - || 2000 AU81|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50073) - || 2000 AA82|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50074) - || 2000 AN83|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50075) - || 2000 AT84|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50076) - || 2000 AP85|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50077) - || 2000 AJ86|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50078) - || 2000 AW86|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50079) - || 2000 AB88|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50080) - || 2000 AK88|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50081) - || 2000 AL88|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50082) - || 2000 AW88|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50083) - || 2000 AG89|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50084) - || 2000 AZ89|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50085) - || 2000 AS90|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50086) - || 2000 AT90|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50087) - || 2000 AH91|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50088) - || 2000 AO94|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50089) - || 2000 AA95|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50090) - || 2000 AN96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50091) - || 2000 AP96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50092) - || 2000 AR96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50093) - || 2000 AT96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50094) - || 2000 AB97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50095) - || 2000 AE97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50096) - || 2000 AM97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50097) - || 2000 AF98|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50098) - || 2000 AG98|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50099) - || 2000 AM98|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50100) - || 2000 AH102|| 5 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten